Livrea è il termine con cui, in zoologia si indica l'insieme dei colori e dei disegni della pelle, del pelo o del piumaggio degli animali. 

Livrea (abbigliamento) era una veste con i colori e lo stemma di una famiglia nobiliare. Secondo le epoche e le tradizioni, poteva consistere in un semplice "distintivo" o estendersi ad una intera linea di vestiario di particolari fogge e colori. 

Livrea indica lo schema di coloritura di un mezzo di trasporto, come un treno od un aereo, spesso correlato ai colori della società o della Nazione che ha in gestione quel veicolo. La livrea oggi viene applicata principalmente con pellicole polimeriche speciali, di facile installazione e pulizia, meno problematiche rispetto al vecchio metodo di pittura con dime di sagoma.

Note